O Campeonato Mundial de Xadrez de 1996 foi a competição organizada pela FIDE para disputada do título mundial. Ao contrário das edições anteriores, o então campeão Anatoly Karpov não foi automaticamente classificado para a disputa do título. Karpov participou de uma das semifinais, vencendo  Boris Gelfand e defendendo vitoriosamente o título mundial contra Gata Kamsky. A disputa foi realizada em Elista e a final foi um match em melhor de 20 partidas. Se empatada após 20 jogos, a partida continuaria até que um jogador vencesse um mini-match de duas partidas.

Torneio Interzonal 
O torneio interzonal ocorreu em 13 rodadas em um sistema suiço, classificando dez jogadores para as eliminatórias do Campeonato Mundial.

Campeonato Mundial  

Campeonato Mundial de Xadrez
Desporto na Rússia em 1996
1996 no xadrez
Competições de xadrez da Rússia